Hiei se poate referi la:

 Muntele Hiei (Hieizan), un munte în Japonia
 Cuirasatul Hiei, o navă japoineză de război, numit după muntele Hiei

Vezi și
 Asteroidul 8579 Hieizan, un asteroid din Centura Principală, numit după muntele Hiei